Чортко́вский райо́н () — административная единица на юге Тернопольской области Украины.

Административный центр — город Чортков.

География 
Площадь — 903 км² (в старых границах до 2020 года).

Район граничил  (в старых границах до 2020 года)  на севере с Теребовлянским и Гусятинским, на юге — с Залещицким и Борщёвским, на западе — с Бучачским районами Тернопольской области, на востоке — с Чемеровецким районом Хмельницкой области.

Основные реки — Серет, Ничлава.

История 
Район образован в УССР в 1939 году. 19 марта 1959 года к Чортковскому району был присоединён Белобожницкий район.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Чортковского района,
 Борщёвского района,
 Бучачского района,
 Гусятинского района,
 Залещицкого района,
 Монастырисского района,
 а также города областного значения Чортков.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 334,3 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 42 832 человека, из них городского населения — 3 334 человека (город Заводское), сельского — 39 498 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 22 территориальные общины (громады), в том числе 7 городских, 8 поселковых и 7 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Чортковская городская община (город Чортков),
 Борщёвская городская община (город Борщёв),
 Бучачская городская община (город Бучач),
 Залещикинская городская община (город Залещики),
 Копычинецкая городская община (город Копычинцы),
 Монастырисская городская община (город Монастыриска),
 Хоростковская городская община (город Хоростков);
Поселковые:
 Гримайловская поселковая община (пгт Гримайлов),
 Гусятинская поселковая община (пгт Гусятин),
 Заводская поселковая община (пгт Заводское),
 Золотопотокская поселковая община (пгт Золотой Поток),
 Коропецкая поселковая община (пгт Коропец),
 Мельница-Подольская поселковая община (пгт Мельница-Подольская),
 Скала-Подольская поселковая община (пгт Скала-Подольская),
 Толстовская поселковая община (пгт Толстое);
Сельские:
 Белобожницкая сельская община (село Белобожница),
 Бильче-Золотовская сельская община (село Бильче-Золотое),
 Васильковецкая сельская община (село Васильковцы),
 Иване-Пустенская сельская община (село Иване-Пусте),
 Колындянская сельская община (село Колындяны),
 Нагорянская сельская община (посёлок Нагорянка),
 Трибуховская сельская община (село Трибуховцы).

История деления района 
Количество местных советов (рад) в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городских — 1
 поселковых — 2
 сельских — 42

Наелённые пункты  старых границах района до 17 июля 2020 года
Количество населённых пунктов в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городов районного значения — 1
 посёлков городского типа — 2
 сёл — 53
 посёлков сельского типа — 1

Достопримечательности 
Нагорянський конезавод, с. Нагорянка, Чортковский район, Тернопольская обл.

Специализация: украинская верховая, ч/к арабская, новоалександровская тяжеловозная

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сведения на сайте областной администрации

Районы Тернопольской области